Charles Stourton kan syfta på:

* Charles Stourton, 8:e baron Stourton (omkring 1520–1557), engelsk peer
 Charles Stourton, 15:e baron Stourton (1702–1753), engelsk peer
 Charles Stourton, 17:e baron Stourton (1752–1816), engelsk peer
 Charles Stourton, 19:e baron Stourton (1802–1872), engelsk peer
 Charles Stourton, 24:e baron Mowbray (1867–1936), engelsk peer
 Charles Stourton, 26:e baron Mowbray (1923–2006), engelsk peer och politiker

Se även 

 Charles Langdale